Francesco Giontella – imprenditore e politico italiano
 Francesco Giontella – pallavolista italiano